La menace ist der Originaltitel folgender Filme:

 Die Drohung, französisch-italienischer Film von Gérard Oury aus dem Jahr 1960
 Lohn der Giganten, französisch-kanadischer Film von Alain Corneau aus dem Jahr 1977